Normier, une commune française située dans le département de la Côte-d'Or en région Bourgogne-Franche-Comté.

 Nicolas Normier (1950-), un architecte français.